Le Stade de Wimbledon peut désigner :
Le Stade de Wimbledon, le roman italien de Daniele Del Giudice paru en 1983
Le Stade de Wimbledon, le film français de Mathieu Amalric adapté du roman et sorti en 2002